Osoby o tym nazwisku:
 Anna Ciepielewska – polska aktorka
 Ewa Ciepielewska – polska malarka, performerka i aktywistka